Ovos Estrelados sem o Prato é um quadro do pintor espanhol Salvador Dalí.

Pinturas de Salvador Dalí
Surrealismo